Ferrandino est un patronyme porté notamment par :

 Giuseppe Ferrandino (1958-), scénariste de bande dessinée et écrivain italien de roman policier ;
 Giuseppe Ferrandino (1963-),  homme politique italien.

Patronyme italien